В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Ліса Бондер здобула титул, у фіналі перемігши Шеллі Соломон 2-6, 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
 Відсутня
 Кейт Летем (чвертьфінал)
 Ліса Бондер (переможниця)

 Енн Вайт (2-ге коло)
 Дана Гілберт (1-ше коло)
 Лаура Аррая (півфінал)
 Джулі Гаррінгтон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1982